Пражский мир () — мирный договор, заключённый 30 мая 1635 года в ходе Тридцатилетней войны в Праге между императором Священной Римской империи Фердинандом II Габсбургом и протестантскими князьями империи. Его условиями предусматривалось отмена Эдикта о реституции и возвращение к Аугсбургскому миру. Кроме того, было согласовано объединение армии императора и армий германских князей в армию Священной Римской империи. На образование коалиций между князьями был наложен запрет, а кальвинизм был легализован. Принцип cujus regio, ejus religio был навсегда установлен в пределах империи. В обмен на религиозные уступки Фердинанд получил альянс лютеранских князей в помощь в своей борьбе как со шведами, так и с ожидаемым вмешательством Франции в Тридцатилетнюю войну. Фактически Пражский мир завершил гражданскую и религиозную войну между государствами, входящими в Священную Римскую империю, после чего Тридцатилетняя война продолжалась в качестве борьбы против доминирования Габсбургов в Европе.

Ссылки 
 

Тридцатилетняя война
Договоры по алфавиту
Мирные договоры XVII века
Международные договоры Саксонии
Международные договоры Священной Римской империи
1635 год